Може да означава:
 Система сантиметър-грам-секунда
 Софийски градски съд